Nyarko, un cognome ghanese:
 Alex Nyarko (1973 Accra), calciatore ghanese
 Patrick Nyarko (1986, Kumasi), calciatore ghanese